Augustin Bouchereau (1756-1841), homme politique français ;
 Gustave Bouchereau (1835-1900), psychiatre français ;
 Madeleine Sylvain-Bouchereau (1905-1970), sociologue et une éducatrice haïtienne.